Zygmunt Vetulani (ur. 4 marca 1894 w Sanoku, zm. 25 października 1942 w Rio de Janeiro) – polski ekonomista, dyplomata, urzędnik konsularny i państwowy.

Kierownik konsulatu Rzeczypospolitej w Ostrawie i Bukareszcie, radca handlowy w Konstantynopolu, radca i kierownik Referatu Środkowej Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, konsul generalny RP w Badgadzie i Rio de Janeiro.

Życiorys 

Urodził się 4 marca 1894 w Sanoku. Był najstarszym synem z małżeństwa Romana Vetulaniego, profesora gimnazjalnego i Elżbiety z Kunachowiczów. Był bratem Adama, Tadeusza, Marii i Elżbiety. Rodzina Vetulanich zamieszkiwała w Sanoku przy ulicy Floriańskiej, potem w Willi Zaleskich przy placu św. Jana. Zygmunt Vetulani kształcił się w C. K. Gimnazjum w Sanoku. Podczas nauki otrzymywał stypendia: w 1909 jako uczeń V klasy (stypendium z fundacji Chlebowskiego), oraz w 1911. W 1912 w Sanoku zdał z odznaczeniem egzamin dojrzałości. Był tam jednym z pierwszych członków ruchu skautowego, został członkiem tajnego „oddziału ćwiczebnego” im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, założonego w listopadzie 1909 przez działaczy Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, od 1911 jako jawna Drużyna Skautowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego – Ex ossibus ultor. W sanockim harcerstwie pełnił funkcję plutonowego. Był członkiem sanockiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” od 1912. Na początku XX wieku Vetulaniowie zamieszkiwali w Sanoku przy ulicy Podgórze w domu pod numerem konskrypcyjnym 284.

Ukończył studia na Akademii Eksportowej (Exportakademie) w Wiedniu. Podczas studiów, w kwietniu 1914 został wybrany prezesem zarządu koła polskich słuchaczy tej uczelni, pod nazwą „Ognisko”. Przebywając w Warszawie na praktyce wakacyjnej po wybuchu I wojny światowej został internowany i deportowany do Astrachania. Na terenie Rosji został dyrektorem huty szkła w Sławińsku i profesorem Wyższej Szkoły Handlowej w Charkowie. Po powrocie do Polski w 1919 w niepodległej II Rzeczypospolitej był urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie od 10 lipca 1919 do 1 marca 1920 (jako dietariusz w Departamencie Konsularnym, pracownik kontraktowy od 1 września 1919, prowizoryczny referent od 15 września 1919). Następnie przeszedł do służby dyplomatycznej MSZ. Pełnił służbę w Przedstawicielstwie RP w Wiedniu od 1 marca do 1 listopada 1920 (tytularny wicekonsul), wicekonsul w Królewcu od 1 listopada 1920 do 26 września 1921, konsul w Ostrawie od 26 września 1921 do 26 marca 1926 (w 1924 został awansowany na konsula drugiej klasy, a w połowie tego roku uznany przynależnym do gminy Sanok). Następnie radca handlowy w Konstantynopolu od 26 marca 1926 do 1 czerwca 1930, konsul i kierownik konsulatu w Bukareszcie od 1 czerwca 1930 do 30 czerwca 1935. Następnie od 30 czerwca 1935 był radcą w departamencie Polityczno-Ekonomicznym MSZ. W 1938 był kierownikiem Referatu Środkowej Europy w Wydziale Wschodnim MSZ. Pod koniec lat 30. zasiadał w sądzie koleżeńskim Stowarzyszenia „Samopomoc Urzędników Polskiej Służby Zagranicznej”. Z dniem 1 maja 1939 w randze radcy MSZ został przydzielony do Radcy Ekonomicznego.

Później pełnił funkcję konsula generalnego w Bagdadzie od 1939 do 1940. Uchodził za wytrawnego negocjatora, w okresie międzywojennym negocjował traktat handlowy pomiędzy Polską i Turcją oraz między Polską i Rumunią. Publikował prace i artykuły z zakresu gospodarki i ekonomii, podczas pobytu w Brazylii także w języku portugalskim. Był inicjatorem wydawnictwa propagandowego o Polsce w języku tureckim pt. Bogünki Lehistan (1928, Stambuł). 

Był członkiem honorowym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej od 1926 roku. Należał do warszawskiego Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość.

Prywatnie interesował się filatelistyką. Jego żoną była Stanisława Leśniewska (zm. 1964), z którą miał córkę Wandę (1921–1987). Przed II wojną światową zamieszkiwali przy ulicy Chmielnej w Warszawie.

Po wybuchu II wojny światowej w 1940 został odwołany z pełnionego stanowiska w Bagdadzie i przeniesiony do biura szyfrów Ministerstwa Spraw Zagranicznych polskiego rządu na uchodźstwie w Angers, gdzie trafił z żoną i córką. Po kampanii francuskiej i klęsce Francji z czerwca 1940 wyjechał z żoną i córką do Brazylii. Tam w Rio de Janeiro został konsulem oraz podjął pracę w Instytucie Badania Kryształu Górskiego. Zmarł 25 października 1942 w Rio de Janeiro w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku.

Publikacje 
 Śląsk Czeski i Morawy w roku 1924. Raport gospodarczy Konsula R. P. w Morawskiej Ostrawie (1925);
 Drogi naszej sanacji gospodarczej (1926);
 Turcja (1928);
 Stosunki gospod. turecko-polskie (1934).

Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Odznaczenia 
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (przed 1938).
 Złoty Krzyż Zasługi (10 listopada 1938).
 Medal Niepodległości (17 marca 1932, za pracę w dziele odzyskania niepodległości).
 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (przed 1938).
 afgańska Wielka Wstęga Orderu Gwiazdy (1935).
 rumuński Krzyż Komandorski Orderu Gwiazdy (1937).
 rumuński Krzyż Komandorski Orderu Korony (1933).
 rumuński order „Meritul comercial și industrial” (1936).
 węgierski Krzyż Komandorski Orderu Zasługi (1937).
 jugosłowiański Krzyż Komandorski Orderu Świętego Sawy (1938).
 grecki Krzyż Komandorski Orderu Feniksa (1939).

Upamiętnienie 
Podczas procesu zmian nazw ulicy w Sanoku w maju 1989 zaproponowano nazwanie jednej z odnóg ulicy Wincentego Witosa w dzielnicy Dąbrówka „ulicą Vetulanich”. Ulica pod taką nazw w ww. dzielnicy widnieje w źródłach urzędowych z 1990, jednak współcześnie nie ma już jej w wykazie ulic miasta Sanoka.

Rodzina

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 Wojciech Skóra: Przygotowania polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do wojny w 1939 roku, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, t. II: Wojsko. Wojna. Jeniectwo, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 53-66

Absolwenci Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku
Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (zabór austriacki)
Harcerze
Harcerze związani z Sanokiem
Kierownicy Referatów MSZ II Rzeczypospolitej
Konsulowie II Rzeczypospolitej w Czechosłowacji
Konsulowie II Rzeczypospolitej w Królewcu
Konsulowie władz RP na uchodźstwie
Ludzie urodzeni w Sanoku
Ludzie związani z Bukaresztem
Ludzie związani z Ostrawą
Ludzie związani ze Stambułem
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita)
Odznaczeni Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Odznaczeni Medalem Niepodległości
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (II Rzeczpospolita)
Polacy odznaczeni Orderem Feniksa
Polacy odznaczeni Orderem Gwiazdy Rumunii
Polacy odznaczeni Orderem Korony Rumunii
Polacy odznaczeni Orderem św. Sawy
Polacy odznaczeni Orderem Zasługi (Węgry)
Polscy ekonomiści
Przedstawiciele dyplomatyczni Polski w Brazylii
Urodzeni w 1894
Zygmunt
Zmarli w 1942